Зеленин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Зеленины — древний русский дворянский род, известный с конца XV века.

Известные носители 
 Зеленин, Александр Степанович — полковник (см. Гренадерский лейб-гвардии полк).
 Зеленин, Алексей Анатольевич (род. 1965) — председатель парламента Кузбасса (с 2021).
 Зеленин, Алексей Несторович (1870—1944) — русский и советский художник, педагог.
 
 Зеленин, Валериан Николаевич (1853—1911) — военный инженер, архитектор Санкт-Петербурга.
 
 Зеленин, Георгий Иванович (1935—2010) — советский кинооператор, оператор подводных и комбинированных съёмок.
 
 Зеленин, Евгений Ильич (1885—1931) — полковник Русской императорской армии и генерал-майор Белой армии, участник Первой мировой войны.
 Зеленин, Егор Николаевич (1818 — до 1894) — отставной подполковник русской армии, топограф. Участник Среднеазиатских походов.
 Зеленин, Кирилл Николаевич (род. 1938) — доктор химических наук.
 Зеленин, Леонид Владимирович (1892— не ранее 1920) — русский офицер, военный лётчик РИА и Добровольческой Армии.
 Зеленин, Михаил Антонович (1889—1953) — советский архитектор.
 Зеленин, Никита Герасимович (1856—?) — русский архитектор.
 Зеленин, Николай Павлович (род. 1948) — мэр города Электросталь (1990—2003).
 Зеленин, Павел Васильевич (1902—1965) — один из руководителей советских органов безопасности.
 
 Зеленин, Эдуард Леонидович (1938—2002) — советский художник.



Топоним 
 Зеленин — посёлок, Севский район, Брянская область

См. также 
 Капли Зеленина — лекарство